Haugen kan syfta på:

 Anders Haugen (1888–1984), en amerikansk backhoppare, längdskidåkare och utövare i nordisk kombination
 Kjartan Haugen (* 1975, Trondheim), en norsk längdåkare
 Jørgen Haugen Sørensen (* 1934, Köpenhamn), en dansk skulptör och filmmakare
 Lars Haugen (* 1987, Oslo), en norsk ishockeymålvakt
 Paal-Helge Haugen (* 1945–), en norsk lyriker, författare och dramatiker
 Tomas (Thormodsæter) Haugen, "Samoth" (* 1974, Notodden), en norsk musiker
 Tone Haugen (* 1974, Namsos), en norsk fotbollsspelare
 Tormod Haugen (1945, Trysil  2008), en norsk författare och översättare

Geografi 
Haugen (Longyearbyen), stadsdel i Longyearbyen i Svalbard
 Haugen (kulle i Antarktis)
 Haugen (ort), Wisconsin, Barron County, USA, 

Robotskapade USAförgreningar